

Persone
Alessandro Toti (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Claudio Toti – imprenditore romano e presidente della Pallacanestro Virtus Roma
Enrico Toti (1882-1916) – patriota italiano, medaglia d'oro al valore militare della prima guerra mondiale
Gianni Toti (1924-2007) – poeta, artista e giornalista italiano
Giovanni Toti (1968) – giornalista e politico italiano
Mickaël Toti (1987) – cestista francese con cittadinanza ivoriana
Toti (1987) – nome con cui è conosciuto il calciatore spagnolo Daniel García Rodríguez

Altro
Enrico Toti – sommergibile classe Balilla varato nel 1928
Enrico Toti – sottomarino classe Toti varato nel 1968; ora esposto presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano